Гео́ргий Асе́ев:
 Асеев, Георгий (настоящее имя — Григорий Евгеньевич Исаев; род. 1964) — теолог, писатель, кандидат технических наук.
 Асеев, Георгий Георгиевич (род. 1943) — радиофизик, доктор технических наук, профессор.
 Асеев, Георгий Леонидович (1915—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.